Evonne Goolagong e Peggy Michel hanno battuto in finale Kerry Harris e Kerry Reid 7-5, 6-3.

Teste di serie

 Kerry Harris /  Kerry Reid (finale)
 Evonne Goolagong /  Peggy Michel (Campionesse)

 Lesley Hunt /  Janet Young (semifinali)
 Judy Dalton /  Julie Heldman (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 1974